Acederón puede referirse a:
El nombre común de la planta Amaranthus retroflexus
El nombre común de la planta Rumex conglomeratus
El nombre común de la planta Rumex crispus
El nombre común de la planta Rumex induratus
El nombre común de la planta Rumex patientia
El nombre común de la planta Rumex obtusifolius
El nombre común de la planta '''''Rumex pulcher